Saint-Jean du Sud kan syfta på:

Haiti 

 Saint-Jean du Sud (kommun), 
 Saint-Jean du Sud (ort),